Нейра:
 Нейра, Деметрио (1908—1957) — перуанский футболист, нападающий.
 Нейра, Мануэль (род. 1977) — чилийский футболист.
 Нейра, Хуан (род. 1989) — аргентинский футболист, нападающий.
 Менданья де Нейра, Альваро (1541—1595) — испанский мореплаватель.